A 2015-ös MotoGP ausztrál nagydíjat október 16. és 18. között rendezték. A MotoGP-t Marc Márquez, a Moto2-t Alex Rins, míg a Moto3-at Miguel Oliveira nyerte meg.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek
 A MotoGP végeredeménye
 A Moto2 végeredeménye
 A Moto3 végeredeménye

Ausztralia